ПР, пр, Пр, пр. — аббревиатура или сокращение может означать:

Организации 

 ПР — Партия регионов (Украина)
 ПР — Партия регионов, польская политическая партия
 ПР — Партия регионов, молдавская политическая партия
 П. Р. — компания Перно Рикар

Страны 

 П.-Р. — Пуэрто-Рико
 ПР — Польская Республика, Rzeczpospolita Polska, RP, с 1989, ранее: ПНР
ПР - Псковская Республика (с 1200-е по 1510)

Периодические издания 

 ПР — газета «Приазовский рабочий» (г. Мариуполь, Украина, www.pr.ua)
 ПР — газета «Прямая речь» г. Иваново
 ПР — газета «Просторы России» (г. Орёл)

Термины 
 ПР () — паблик-рилейшнз — связи с общественностью
 ПР — произведение растворимости, основная величина, использующаяся для количественной характеристики растворимости малорастворимых соединений
 ПР — перфоратор ручной
 ПР — переводной рубль
 ПР — плуг ротационный
 ПР — переключатель ртутный
 ПР — пожарный робот
 ПР — промышленный робот
 ПР — поздний рефлекс
 ПР — позиционный район
 ПР — полоса руления (на аэродроме)
 ПР — поляризованное реле
 ПР — подвижная радиостанция
 ПР — постреляционный
 Пр — предохранитель
 Пр — преобразователь
 ПР — принятие решения, принятие решений
 ПР — проект разработки, напр. технологии, компьютерной программы и т. п.
 ПР — проникающая радиация
 ПР — противоракета, противоракетный
 ПР — процентный риск
 ПР — прямой ток
ПР — путевое реле (компонент рельсовой цепи)
ПР — палка резиновая (дубинка)

Прочие сокращения 
 Пр. или Пр — Библейская книга Притчи. См. также Сокращения в Библии.
 ПР — палка резиновая (официальное название милицейской дубинки), например: ПР-73, ПР-90
 ПР — периодическая работа
 п/р — под руководством (при имени)
 ПР — подразделение ректората
 ПР — пост регулирования
 п. р. — правая рука
 пр. — правый
 ПР — предельный режим
 пр. — предложный падеж
 ПР — предметная рубрика
 ПР — преждевременные роды
 пр. — премия
 пр — приборный
 Пр — прибытие
 пр. — (радио-)приёмник
 пр. — приказ
 Пр. — принципал
 пр. — приток
 пр. — пробег
 пр. — пробка
 Пр — проблесковый огонь, Источник: Белоозеров В. Н. Тезаурус терминов по морскому делу и парусному туризму, М. 2001
 пр. — провод
 пр. или пр-д — проезд
 пр. — проект
 пр — пехотная рота
 пр. — пролив
 ПР — промышленный район
 пр. — проспект
 пр. — проходной
 пр. — прочий, прочее
 пр. — пруд
 пр — пулемётная рота
 ПР — пункт распределительный
 ПР — старший ревизор службы пути

Примечания